Timofejewka () ist ein russischer Ortsname:
 Timofejewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Tammowischken, 1938–1946: Tammau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Timofejewka (Neuhof), untergegangener Ort im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Neuhof, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Timofejewka, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Puikwallen, Kreis Darkehmen, 1938–1946: Schönwall, Kreis Angerapp, Ostpreußen)
 Timofejewka (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Timofejewka (Primorje, Nadeschdinskoje), Dorf im Rajon Nadeschdinskoje, Region Primorje
 Timofejewka (Primorje, Olga), Dorf im Rajon Olga, Region Primorje
 Timofejewka (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Timofejewka (Samara), Dorf in der Oblast Samara
 Timofejewka (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk
 Timofejewka (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk